Esther McVey – politica britannica
 Patrick McVey – attore statunitense
 Sam McVey – pugile statunitense
 Tyler McVey – attore statunitense